Leszek Rostwo-Suski (1930–2007) – polski chemik, profesor doktor habilitowany nauk chemicznych
 Leszek Suski (ur. 1957) – polski strażak, generał brygadier, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej od 2015